Loufrani ist der Familienname folgender Personen:

 Franklin Loufrani (* 1942), französischer Unternehmer
 Nicolas Loufrani (* 1971), französischer Unternehmer